Igre XXVIII. olimpiade moderne dobe so olimpijske igre, ki so potekale v Atenah, Grčija, od 13. avgusta do 29. avgusta 2004. Udeležilo se jih je 10.500 tekmovalcev in 5500 športnih funkcionarjev iz 202 držav. V 28 različnih športnih disciplinah so se športniki pomerili za skupaj 301 komplet medalj.
Dobro leto kasneje se je izkazalo, da Grki niso (še) uspeli izkoristi dragih novozgrajenih objektov v druge namene.

Pregled medalj

Olimpijske igre

Slovenska odprava 
Slovenska odprava na OI Atene 2004

Posebni dogodki 
Leta 1896 so bile v Atenah prve olimpijske igre moderne dobe.

Sklici

Zunanje povezave 

2004

2004 v športu
Športne prireditve v Grčiji
Šport v Atenah